Jacques Aarden (1914-1997) – politico olandese
 Mimi Aarden (1924-2013) – cantante lirica olandese